Portfelj (iz francoščine portefeuille):
 izvor, osnovni pomen: listnica, mapa za spise
 politika: ministrstvo, minister brez portfelja = minister brez resorja
 bančništvo: vrednostni papirji, ki jih hrani banka